Auleutes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av William George Dietz 1896. Auleutes ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Auleutes